Kajakarstwo na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro były rozgrywane w dniach 7 – 11 sierpnia (górskie) i 15-20 sierpnia (klasyczne). Zawody zostały rozegrane na torach Olympic Whitewater Stadium i Lagoa Rodrigo de Freitas.

Kwalifikacje

Rezultaty

Kajakarstwo klasyczne

Mężczyźni

Kanadyjki

Kajaki

Kobiety

Kajaki

Kajakarstwo górskie

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kajakarstwo górskie na stronie igrzysk olimpijskich 
 Kajakarstwo klasyczne na stronie igrzysk olimpijskich 

Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016